

États-Unis 
Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cook () :
le comté de Cook, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Cook, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Cook, situé dans l'État du Minnesota.

Par ailleurs, il existe également un comté de Cooke (même prononciation), situé dans l'État du Texas.

Australie 
Il existe dans ce pays :
le  comté de Cook (), dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
le  comté de Cook (), dans le .